Nazwę HMAS „Cerberus” (od mitologicznego cerbera) nosiło kilka australijskich okrętów i baz Royal Australian Navy:
 HMVS Cerberus – później HMAS „Cerberus”, później HMAS „Platypus II”, breastwork monitor należący do Victorian Naval Forces
 HMAS „Cerberus” – baza RAN, wcześniej Flinders Naval Depot
 HMAS „Cerberus” – kanonierka HMAS „Protector”, w latach 1921-1924 nosząca nazwę HMAS „Cerberus II”
 HMAS „Cerberus” – baza RAN HMAS „Lonsdale”, wcześniej HMAS „Cerberus III”
 HMAS „Cerberus” – holownik HMAS „Kooronga”, pomiędzy 1924 i II wojną światową znany jako HMAS „Cerberus III”
 TB 10 – holownik znany też jako HMAS „Cerberus IV”
 HMAS „Cerberus” – baza RAN HMAS „Leeuwin”, wcześniej HMAS „Cerberus V”
 TB 1536 – holownik Australian Army przekazany RAN, w służbie RAN znany jako HMAS „Cerberus V”
 HMAS „Cerberus” – baz RAN w Hobart, oryginalnie HMAS „Cerberus VI”, później HMAS „Derwent”, ostatecznie HMAS „Huon”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Cerberus